Текискијапан има више значења:

 Текискијапан (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Општина Текискијапан (Керетаро), општина у савезној држави Керетаро у Мексику
 Текискијапан (Текискијапан, Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Текискијапан (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику